Muziek
 Superstar (Remember How You Got Where You Are), een nummer van The Temptations
 Superstar (The Carpenters), een liedje geschreven door Bonnie Bramlett en Leon Russell, bekend in de uitvoering door The Carpenters
 Superstar (Jesus Christ Superstar), een lied uit de rockopera Jesus Christ Superstar, vertolkt door Murray Head
 Superstar (George Baker Selection), een nummer van de George Baker Selection uit 1977
 Superstar (Jamelia), een single uit 2003 van Christine Milton, in 2008 gecoverd door Jamelia
 Superstar (Lupe Fiasco), een single uit 2007 van Lupe Fiasco
Superstar (David May), een single uit 2009 samen met Moises Modesto
 Superstar (band), een Britse band

Film
 Superstar (1999), een Amerikaanse film uit 1999
 Superstar (2008), een Bollywood-film uit 2008
 Superstar (2012), een Franse film uit 2012

Overig
 Superstar (omroep), een lokale omroep in Oost-Vlaanderen